

События 
 249 — Консулы Фульвий Эмилиан и Луций Невий Аквилин. Консул-суффект Имп. Цезарь Гай Мессий Квинт Траян Деций А.
 249 — Возмущение в легионах, стоявших в Мёзии. Филипп отправил туда сенатора Деция. Восставшие провозгласили Деция императором и двинулись на Италию. В бою под Вероной Филипп был разгромлен Децием и убит. В Риме был убит его сын и соправитель Филипп Младший (237—249).
 249—251 — Император Рима Деций, Гай Мессий Квинт Траян (195 (201)-251).
 249 — Жители империи должны были доказать свою лояльность жертвоприношениями в присутствии официальных лиц. Таким образом, Деций начал первое общеимперское гонение на христиан.
 249—280 (традиционно 29 до н. э.-70 н. э.) — 11-й император Японии Суйнин (традиционно 70 до н. э.-70 н. э.).

Скончались 
 Филипп Араб

См. также